Libby (Lost)
Libby (Montana)
Willard Frank Libby
5672 Libby
Libby Lenton
Lewis Libby
Libby Folfax
Libby Lawrence

Desambiguação